Лувиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Лувиньи — в департаменте Кальвадос.
 Лувиньи — в департаменте Мозель.
 Лувиньи — в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Лувиньи — в департаменте Сарта.